Alberic (Spanje), een plaats in Spanje
 Alberik (naam), een voornaam
Personen:
 Alberic van Stavelot, 8e-eeuws abt van Malmédy-Stavelot
 Alberik I van Utrecht, bisschop van Utrecht (ca. 776-784)
 Alberik II van Utrecht, bisschop van Utrecht (838-844)
 Alberic I van Spoleto, hertog van Spoleto (ca. 900-ca. 920)
 Alberik I van Mâcon, graaf van Macôn (920-942)
 Alberic II van Spoleto, heerser van Rome (932-954)
 Alberik II van Mâcon (+975), graaf van Mâcon (957-975)
 Alberik III (+995), graaf van Mâcon (979-995)
 Alberik van Gâtinais (+1028), graaf van Gâtinais (1006?-1028?)
 Alberic van Cîteaux (+1108), monnik, mede-oprichter van de Cisterciënzer orde
 Alberic van Reims (+1141), Frans theoloog
 Albert van Guînes, medegraaf van Guînes (1137-1142)
 Alberik I van Dammartin, graaf van Dammartin (12e eeuw)
 Alberik II van Dammartin (+1200), graaf van Dammartin (ca. 1187)
 Alberik van Clermont, graaf van Clermont-en-Beauvaisis (1234)
 Alberik van Trois-Fontaines, Frans kroniekschrijver (13e eeuw)